Бережко Олексій Володимирович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бережко Юрій Вікторович — російський волейболіст, олімпійський медаліст.
 Бережко-Камінська Юлія Миколаївна — українська письменниця і журналіст, член Національної спілки письменників України та Всеукраїнської літературної асоціації «Конгрес літераторів України».